

События

Римская республика 

 Консулы: Гней Помпей Страбон и Луций Порций Катон (оба — плебеи); проконсул:  (в Азии); преторы: Гай Косконий, Квинт Оппий и ; народные трибуны: Гай Папирий Карбон, Луций Кальпурний Пизон, Луций Кассий, Луций Меммий и Марк Плавтий Сильван; квесторы: Квинт Аниций (на Сицилии), Квинт Минуций Терм (в Риме) и Публий Рутилий Нуд (в Ахайе); монетный триумвир: Гай Фунданий; цензоры: Публий Лициний Красс (плебей) и Луций Юлий Цезарь (патриций).
 Союзническая война: римляне терпят поражение от марсов в битве при Фуцинском озере, в бою погибает консул Луций Порций Катон. Консул Гней Помпей Страбон разбивает крупные силы италиков на севере. После долгой осады римлянам сдаётся Аускул. Армия Луция Корнелия Суллы ведёт наступление в Кампании и Самнии, и захватывает новую столицу италиков — Бовиан.
 Закон Плавтия—Папирия: права римского гражданства распространены на всю Италию.
 Начинается Первая Митридатова война: армия римского наместника Мания Аквиллия в союзе с царём Вифинии Никомедом IV терпит поражение от войск Митридата.
 25 декабря — триумф Гнея Помпея Страбона в Риме.

Азия 
 Восстание в Египте против Птолемея X, он убит, царём объявлен его брат Птолемей Лафур, прибывший в Египет с Кипра. Кипр и Египет вновь объединены под одной властью.

Китай 
 Возобновление договора «мира и родства».

Родились 
 Спурий Меций Тарпа (ум. после 36/35 до н. э.), римский драматург и театральный критик.

Скончались 
 11 июня — Тит Дидий, консуляр;
 Марк Эмилий Скавр — принцепс Сената;
 Луций Порций Катон — консул текущего года, погиб в бою;
 Марий Эгнаций (Эгнатий), один из предводителей восставших италиков в 91—88 до н. э.;
 Птолемей X Александр I — царь Египта, убит восставшими египтянами.

См. также

Примечания